Le Rallye du Portugal 2019 est le  du Championnat du monde des rallyes 2019 et la  de l’épreuve. Il se déroule sur 20 épreuves spéciales. Il est remporté par le duo estonien Ott Tänak et Martin Järveoja.

Présentation

Engagés

Déroulement de l’épreuve

Résultats

Classement final

Spéciales chronométrées

Super spéciale 
La super spéciale est une spéciale de  courue à la fin du rallye. Elle est remportée par Sébastien Ogier.

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel

Sport au Portugal en 2019
2019
Portugal
Sport en mai 2019
Sport en juin 2019